Чемпионат мира по борьбе 1962 года проходил в Толидо (США) 20-27 июня. Программа мероприятий включала в себя открытие чемпионата 20 июня, соревнования по вольной борьбе с 21 по 23 июня, конгресс ФИЛА 24 июня и соревнования по греко-римской борьбе с 25 по 27 июня. К участию в соревнованиях получили путёвки около трёхсот спортсменов. Наблюдатели от сборных СССР и Турции накануне открытия чемпионата независимо друг от друга подали жалобы в организационный комитет соревнований по поводу скользкого состояния поверхности соревновательных площадок.

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Литература 
 14th annual World Amateur Wrestling Championships

Ссылки 
 FILA Database

Международные соревнования по борьбе в США
Международные спортивные соревнования в Толидо
Июнь 1962 года